een gemeente in Tsjechië:
 Buková (okres Prostějov)
 Buková (okres Plzeň-jih)
 een gemeente in Slowakije:
 Buková (okres Trnava)